А́льбин (Albin) — имя и фамилия, также топонимы. Имя Альбин характерно, как правило, для скандинавских стран.

 Альбин (философ) (II век) — древнегреческий философ-платоник из Смирны.

Фамилия 
 Альбин, Адольф (1848—1920) — первый румынский шахматист международного класса, шахматный журналист.
 Альбин, Кито (1802—1888) — лютеранский священник, нижнелужицкий писатель, переводчик и общественный деятель, автор религиозных сочинений.
 Альбин, Эмилиано (род. 1989) — уругвайский футболист, фланговый защитник или полузащитник (латераль).

Римские деятели 
 Лукцей Альбин — прокуратор Иудеи в 62—64 годах.
 Авл Постумий Альбин — имя нескольких древних римлян из рода Постумиев.
 Луций Постумий Альбин — имя нескольких древних римлян.
 Спурий Постумий Альбин — имя нескольких древних римлян из рода Постумиев.
 Цейоний Руфий Альбин — имена древних римлян.
 Клодий Альбин (ок. 150—197) — римский император.
 Децим Юний Брут Альбин (ок. 84—43 г. до н. э.) — римский военачальник, легат Юлия Цезаря во время Галльской и Гражданской войн, один из убийц Цезаря.
 Марк Нуммий Альбин Тритуррий — государственный деятель Римской империи середины IV века, консул 345 г.
 Нуммий Цейоний Альбин — государственный деятель Римской империи конца III века, консул 263 г.

Топонимы 
 Альбин — город, расположенный в штате Вайоминг, США.
 Альбин — коммуна во Франции, департамент Тарн

См. также 
 Контргамбит Альбина — шахматный дебют.
 Альбина
 Альбини
 Альбинус
 Албин
 Альбино (значения)

Мужские имена